Кусь:

 Кусь (приток Нельши) — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области. 
 Кусь (приток Нёмды) — река в России, протекает в Костромской области, Ивановской области, Нижегородской области.